Provedor de Justiça é uma função que existe em Angola e Portugal e também na União Europeia:

Provedor de Justiça (Angola)
Provedor de Justiça (Moçambique)
Provedor de Justiça (Portugal)
Provedor de Justiça Europeu

Desambiguação